Saint-Brieuc steht für folgende französischen Gemeinden:
 Saint-Brieuc, Département Côtes-d’Armor, Sitz der Unterpräfektur des Arrondissements Saint-Brieuc
 Saint-Brieuc-de-Mauron, Département Morbihan
 Saint-Brieuc-des-Iffs, Département Ille-et-Vilaine